Беловеж — название населённых пунктов:

Польша 
 Беловеж — деревня в Подляском воеводстве.

Украина 
 Беловеж — село в Розовском районе Запорожской области.
 Беловеж — село в Рокитновском районе Ровненской области.

См. также 
 Белая Вежа (значения)
 Беловежская пуща (значения)